Primera División 1972/1973 był 42 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 2 września, a zakończył 20 maja.

Kluby występujące w sezonie 1972/1973:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 7. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej